de Havilland Gipsy Major (также Gipsy IIIA) — британский четырёхцилиндровый рядный двигатель воздушного охлаждения, разработанный в середине 1930-х годов Джеффри де Хэвиллендом. Устанавливался на различных лёгких самолётах, включая известный биплан Tiger Moth. Всего было выпущено 14615 экземпляров двигателя.

Кроме Великобритании производился филиалом компании de Havilland Australia, а также в Италии (Alfa Romeo 110) и Румынии (IAR 4-G1). Особенностью австралийской модификации был перевод размеров деталей с метрической в имперскую систему мер.

История 
Предшественником Gipsy Major был Gipsy III, представлявший собой выпускавшийся с 1927 года мотор de Havilland Gipsy, модифицированный для работы в перевёрнутом виде. В таком положении вал винта находился несколько выше, а цилиндры не перекрывали пилоту обзор вперёд. У первых подобных конструкций наблюдался повышенный расход масла (до четырёх пинт в час), что означало необходимость в регулярной дозаправке маслобака; однако, с внедрением доработанных поршневых колец, этот расход удалось сократить примерно вдвое. У модели Major по сравнению с Gipsy III диаметр цилиндров был увеличен со 114 до 118 мм.

Развитие конструкции 
Когда в 1934 году компании потребовался более мощный двигатель для двухмоторного транспортника, на основе конструкции четырёхцилиндрового Gipsy Major был разработан шестицилиндровый 200-сильный Gipsy Six.

Аналогично, в 1937 году из двух блоков цилиндров Gipsy Six был изготовлен 12-цилиндровый V-образный Gipsy Twelve (525 л.с.) для нового четырёхмоторного D.H.91 Albatross . В ВВС Gipsy Twelve именовался Gipsy King, а Gipsy Six — Gipsy Queen.

С началом Второй мировой войны количество полётов гражданских ЛА (и потребность в поршневых моторах небольшого объёма) резко сократилось, а после неё компания сконцентрировала свои усилия на разработке реактивных двигателей. Но Gipsy по прежнему использовались на многих учебных машинах; например, в Канаде им оснащали DHC1 Chipmunk, который позже заменил в Королевских ВВС биплан Tiger Moth. 

К тому времени, однако, в самой Британии большим спросом стал пользоваться Blackburn Cirrus Major, а в США и других странах приобрели популярность  американские оппозитные двигатели Lycoming и Continental (по иронии судьбы, конструкция моторов Blackburn основывалась на старом ADC Cirrus, разработанном в 1925 году Фрэнком Хэлфордом, лицензию на который компания Blackburn приобрела ещё 1934 году).

В своей наиболее мощной модификации "215", Gipsy Major с нагнетателем, устанавливавшийся на вертолётах, развивал 220 л.с. (164 кВт). Ему принадлежат рекорды по продолжительности межремонтного интервала: 1000 часов (1938), 1260 часов (1943), и, наконец, 1500 часов (1945 год).

Модификации 

Gipsy Major I
Gipsy Major IC гоночный; увеличенные степень сжатия (6:1) и максимальные обороты.
Gipsy Major ID добавлен топливный насос, а также экранированные провода системы зажигания и система воспламенения
Gipsy Major IF алюминиевые головки цилиндров, степень сжатия 5,25:1.
Gipsy Major II винт изменяемого шага
Gipsy Major 7 военная версия Gipsy Major 1D, повышены обороты.
Gipsy Major 8 выпускные клапаны с натриевым охлаждением, пиротехнический стартёр (DHC Chipmunk).
Gipsy Major 10 электрический стартёр.
Gipsy Major 30 крупная модификация, увеличены диаметр цилиндров и ход поршней, степень сжатия 6,5: 1.
Gipsy Major 50 нагнетатель, 197 л.с..
Gipsy Major 200 двигатель для лёгких вертолётов, 200 л.с.
Gipsy Major 215 Турбонаддувный вертолетный двигатель. 220 л.с.
Alfa Romeo 110 итальянская лицензионная версия, выпускавшаяся Alfa Romeo
de Havilland L-375-1 американское военное обозначение Gipsy Major I
IAR 4-G1 румынская лицензионная версия, выпускавшаяся заводом IAR

Применение 

 
Кроме особо указанных позиций, источник — Lumsden.

Сохранившиеся двигатели
Большое количество работоспособных Gipsy Major существуют по всему миру, только в Великобритании насчитывается приблизительно 175 самолётов de Havilland Tiger Moth фигурируют в регистре британской Администрации гражданской авиации (Civil Aviation Authority) за сентябрь 2011 года, хотя не все они пригодны к полётам.

Двигатель в экспозициях музеев 
 Музей de Havilland, Ландон-Колни, Хартфордшир
 Музей ВВС флота, база Йовилтон, Сомерсет.
 Собрание Шаттлуорта (Олд Уорден, Бедфордшир).
 Музей королевских ВВС в Косфорде.

См. также 

 de Havilland Gipsy
 Список авиационных двигателей
сопоставимые двигатели
 Alfa Romeo 110
 Argus As 8
 Blackburn Cirrus Major
 Elizalde Tigre IV
 Hirth HM 504
 Menasco Pirate

Примечания

Литература 

 Bransom, Alan. The Tiger Moth Story, Fourth Edition. Shrewsbury, UK: Airlife Publishing Ltd., 1991. .
 Jane's Fighting Aircraft of World War II. London. Studio Editions Ltd, 1989. 
 Lumsden, Alec. British Piston Engines and their Aircraft. Marlborough, Wiltshire: Airlife Publishing, 2003. .

 Arvo Vercamer ja Toivo Kitvel. "Põhjakotkad 2". Külim, Tallinn 2015

Ссылки 
 Royal Air Force Museum - Gipsy Major
 Видео YouTube «John Lalonde- Starts Gypsy Major Engine»
 Видео YouTube «Gipsy Major 1:3» (действующая модель)
 Видео YouTube «Riley Sports car with DH Tiger Moth Airplane Engine.»

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения
Gipsy Major